Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie synchronicznym 2008 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie synchronicznym w kategorii seniorów, które odbywały się od 26 do 29 marca 2008 w hali Papp László Budapest Sportaréna w Budapeszcie. Tytuł mistrzowski zdobyła formacja Rockettes z Finlandii.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
2008 w sportach zimowych
2008 na Węgrzech